gmina Piekary Śląskie – gmina miejska i miasto na prawach powiatu, woj. śląskie
dawne gminy:
 gmina Piekary – dawna gmina wiejska, powiat grodziskomazowiecki, woj. warszawskie
 gmina Piekary – dawna gmina wiejska, powiat turecki, woj. łódzkie (II RP)